Moxey ist der Familienname folgender Personen:

Dean Moxey (* 1986), englischer Fußballspieler
John Llewellyn Moxey (1925–2019), britischer Filmregisseur
Osbourne Moxey (* 1978), bahamaischer Weitspringer